Fatsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige (på olika ställen i Vilhelmina kommun):

Fatsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 716265-156872), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,86 km²)
Fatsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 717217-153871), sjö i Vilhelmina kommun,  (2,21 km²)
Fatsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 720777-150939), sjö i Vilhelmina kommun,  (3,49 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn